Provoz může být:

obecně
 technické zařízení nebo společenská instituce, která vykazuje řádnou a pravidelnou činnost – je v provozu

konkrétně
 synonymum pro slovo provozovna, část nějakého závodu, firmy, podniku, továrny, obchodní jednotky, kulturní instituce apod. Obdobná slova jsou úsek, sekce a sektor (anglicismus).
 výrobní provoz
 hutní provoz
 průmyslový provoz
 obchodní provoz
 zemědělský provoz
 zábavní provoz
 divadelní provoz
 hudební provoz
 dopravní a přepravní ruch a pohyb – dopravní provoz
 silniční provoz
 letecký provoz
 železniční provoz
 provoz motorového vozidla
 synonymum pro slovo provozování, jak ve smyslu řízení a hospodaření (provoz podniku, provoz firmy), tak ve smyslu údržba

 Provoz (Val), část obce Val v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy